Salut les copains (1957) Pierre Delanoë és Gilbert Bécaud dala
 Salut les copains (1957) Gilbert Bécaud-album
 Salut les copains (1958–1969) az Europe 1 rádió műsora
 Salut les copains (1961) Johnny Hallyday-album
 Salut les copains (1962–2006) ifjúsági magazin